Picquet ist der Familienname folgender Personen:

 Toussaint-Guillaume Picquet, Comte de la Motte (1720–1791), französischer Admiral
 Christian Picquet (auch Christian Lamothe, * 1952), französischer Politiker, seit März 2009 Vorsitzender der neu gegründeten Linkspartei Gauche Unitaire
 Charles Picquet (1771–1827), französischer Kartograf

Siehe auch:
 Piquet (Begriffsklärung)